Gračanica je lahko:
 Gračanica (Bosna in Hercegovina)
 Gračanica (reka)
 Gračanica, Bugojno (Bosna in Hercegovina)
 Gračanica, Gacko (Bosna in Hercegovina)
 Gračanica, Prozor-Rama (Bosna in Hercegovina)
 Gračanica, Trnovo (Bosna in Hercegovina)
 Gračanica, Živinice (Bosna in Hercegovina)
 Gračanica, Andrijevica (Črna gora)
 Gračanica Šišinečka (Hrvaška)
 Gračanica, Priština (Kosovo)
 samostan Gračanica
 Gračanica, Ljubovija (Srbija)
 Gračanica, Prijepolje (Srbija)